Geografia:
 Lyndon (Illinois)
 Lyndon (Kansas)
 Lyndon (Kentucky)
 Lyndon (Vermont)
 Lyndon Station, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Miscel·lània:
 Lyndon Baines Johnson (Stonewall, Texas, 1908 - 1973), polític estatunidenc, President dels EUA (1963-69).
 Barry Lyndon, pel·lícula dirigida per Stanley Kubrick basada en la novel·la The Luck of Barry Lyndon.